Henzell ist der Familienname folgender Personen:

 Perry Henzell (1936–2006), jamaikanischer Regisseur
 William Henzell (* 1982), australischer Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Henzel